The Trip kan syfta på:

 Tripp till helvetet (originaltitel: The Trip) – amerikansk film från 1967 med Peter Fonda, skriven av Jack Nicholson
 The Trip (2002) – amerikansk film i regi av Miles Swain
 The Trip (TV-serie) – brittisk TV-serie från 2010 med Steve Coogan och Rob Brydon
 The Trip (film, 2011) – brittisk film med Steve Coogan och Rob Brydon, TV-serien omredigerad till en långfilm